Le Samsung Galaxy Z Flip 4 (stylisé en Z Flip4) est un smartphone pliant de la série des Galaxy Z de Samsung Electronics. Il fut annoncé en début août 2022, pour une sortie plus tard dans le mois.

Notes et références

Liens externes 
 Samsung Galaxy Z Flip4

Z_Flip_1
Appareil sous Android
Produit lancé en 2022